Pseudopanax är ett släkte av araliaväxter. Pseudopanax ingår i familjen araliaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Araliaväxter
Pseudopanax